Константин (Костадин) Евстатиев Стателов е български учител, деец на късното Българско възраждане в Македония.

Биография 

Роден е в град Лясковец през 1864 година. Родът му има албански корени и се преселва там в XVII век. Със стипендия учи педагогика в Москва, където се запознава с Елена Стателова от Дебърско и двамата сключват брак.

След завършване на института учителства със съпругата си в различни градове, като Силистра, Шумен, Солун, Садово, Русе. През 1882 година е назначен в Солунската българска мъжка гимназия като учител и инспектор - прави разпределението на часовете, надзирава на класовете и поведението на учениците и учителите. В различни периоди ръководи хора и пансиона на гимназията. През 1888 година за три месеца е директор на гимназията след оттеглянето на Георги Кандиларов. През септември 1884 година е избран за член на Солунската българска община. Управител е на българските училища в Битолския вилает в годините 1888 – 89. След това става учител и после директор на Солунската българска девическа гимназия.

През 1895 година се установява във Варна. Към 1896 година е член на управителния съвет на Българското търговско параходно дружество. През 1909 година открива във Варна книжарница за руска и друга чуждестранна литература. Учител и директор е на Варненската гимназия.

От брака си има четири деца – Александър – лекар рентгенолог, роден в Солун в 1883 година, завършил Санктпетербургската военномедицинска академия в 1908 година, Олга – учителка, Борис – военен, и Евгения, учителка.

Умира през 1923 година във Варна.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци
Български учители
Български книжари
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Директори на Солунската българска мъжка гимназия
Членове на Солунската българска община
Родени в Лясковец
Починали във Варна